Prilep est un toponyme qui peut désigner :

en Bulgarie (le nom étant écrit ) 
Prilep, village de l'obchtina de Soungourlare, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Prilep, village de la commune de Dobritch, situé dans l'oblast de Dobritch ;
en Macédoine du Nord (le nom étant écrit ) 
Prilep, ville et commune située en Pélagonie ;
en Serbie (le nom étant également écrit )
Prilep/Prilep, une localité du Kosovo située dans la commune (municipalité) de Deçan/Dečani, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou de Pejë/Peć (Serbie).